Bonrepòs i Mirambell, municipi valencià a la comarca de l'Horta Nord
 Can Bonrepòs, masia al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Mare de Déu de Bonrepòs, santuari al municipi de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Monestir de Santa Maria de Bonrepòs, comunitat monàstica a la Morera de Montsant (Priorat)
 Obaga de Bonrepòs, obac de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)